Верх-Аллак — село в Каменском районе Алтайского края. Административный центр Верх-Аллакского сельсовета.

География 
Расположен на севере края, в пределах Приобского плато.
Климат
континентальный. Средняя температура января −19,7 °C, июля +18,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360 мм.

История 
Основано в 1826 году.

В 1928 году состояло из 209 хозяйств. Центр Верх-Аллакского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 национальный состав
В 1928 году основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от 676 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования регионального значения «Камень-на-Оби — Верх-Аллак — Михайловка — Каменушка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1702) протяжённостью км.

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)